Wedding Bell Blues (lied), een lied van Laura Nyro.
Wedding Bell Blues (film), een film uit 1996.
Wedding Bell Blues (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210.